Die MLG Major Championship: Columbus 2016 (kurz: MLG Columbus 2016) war ein Major-Turnier in der E-Sport-Disziplin Counter-Strike: Global Offensive, welches vom 29. März bis zum 3. April 2016 in der MLG Arena und der Nationwide Arena in Columbus ausgetragen wurde. Auf der Veranstaltung wurde um eine Million US-Dollar gespielt. Das Turnier konnte von Luminosity Gaming gewonnen werden.

Es war das erste Major auf dem amerikanischen Kontinent.

Qualifikation 

Die acht Challenger-Teams der MLG Columbus 2016 werden über das vom 26. bis zum 28. Februar 2016 in der MLG Arena in Columbus stattfindende Offline-Qualifier ermittelt. Das Teilnehmerfeld des Qualifikationsturniers besteht aus den acht auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015 in der Gruppenphase ausgeschiedenen Teams und acht weiteren Mannschaften, welche sich über die von der Valve Corporation neu eingeführte Minor-Turniere oder über Last-Chance-Turniere ein Ticket für das Offline-Oualifier erspielten.

Minor-Turniere 
Im Vorfeld des Offline-Qulifiers werden vier Minor-Turniere ausgetragen: 

Die Gewinner jeder Veranstaltung, sowie der Finalist des asiatischen Minors IEM X - Taipei qualifizieren sich für das Offline-Qualifier. Das Preisgeld jedes Turniers beträgt 50.000 US-Dollar.

Offline-Qualifier 

Die Spieler des mongolischen Teams The MongolZ erhielten kein Visum für die Vereinigten Staaten und mussten ihrer Teilnahme absagen. Sie wurden durch den zweiten des amerikanischen Minors Splyce ersetzt. Die 16 Teilnehmer des Offline-Qualifiers wurden auf vier Gruppen. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sind für die Endrunde qualifiziert.

Teilnehmer des Offline-Qualifier 

  Cloud 9 (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Counter Logic Gaming (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Flipsid3 Tactics (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  mousesports (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Team Dignitas (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Team Liquid (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  G2 Esports (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Vexed Gaming (Teilnehmer auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  HellRaisers (Gewinner auf der European Minor Championship 2016 - Columbus)
  SK Gaming (Gewinner des ersten europäischen Last-Chance-Turniers)
  Team YP (Gewinner des zweiten europäischen Last-Chance-Turniers)
  Selfless Gaming (Gewinner auf der Americas Minor Championship 2016 - Columbus)
  Tempo Storm (Gewinner des amerikanischen Last-Chance-Turniers)
  Gambit Gaming (Gewinner auf der CIS Minor Championship 2016 - Columbus)
  Splyce (Finalist der Americas Minor Championship 2016 - Columbus)
  Renegades (Finalist auf der IEM X - Taipei)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind die acht Viertelfinalisten der DreamHack Cluj-Napoca 2015 und acht weitere Teams, welche sich über das ebenfalls in Columbus stattfindende Offline-Qualifier qualifizieren können.

  Team EnVyUs (Gewinner auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Natus Vincere (Finalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  FaZe Clan (Halbfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Ninjas in Pyjamas (Halbfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  fnatic (Viertelfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Luminosity Gaming (Viertelfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Astralis (Viertelfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  Virtus.pro (Viertelfinalist auf der DreamHack Cluj-Napoca 2015)
  G2 Esports (Erster der Gruppe A des Offline-Qualifier)
  Flipsid3 Tactics (Zweiter der Gruppe A des Offline-Qualifier)
  mousesports (Erster der Gruppe B des Offline-Qualifier)
  Team Liquid (Zweiter der Gruppe B des Offline-Qualifier)
  Splyce (Erster der Gruppe C des Offline-Qualifier)
  Counter Logic Gaming (Zweiter der Gruppe C des Offline-Qualifier)
  Gambit Gaming (Erster der Gruppe D des Offline-Qualifier)
  Cloud 9 (Zweiter der Gruppe D des Offline-Qualifier)

Lineups der Teams

Auslosung 

Am 10. und 11. März 2016 wurden die Gruppen des Turniers bekanntgegeben.

Maps 
Während des Turniers stehen den Teams sieben Maps zur Auswahl, die gespielt werden können. Im Best-of-One-Modus streichen beide Teams abwechselnd eine Map bis noch zwei Karten übrig sind. Aus diesen beiden Maps wird zufällig die Map ausgewählt, welche letztendlich gespielt wird. Im Best-of-Three-Modus werden zunächst beide Teams jeweils eine Map streichen. Anschließend wählt jede Seite eine Map, welche beide in den ersten zwei Matches gespielt werden. Eine mögliche Entscheidungsmap wird zufällig unter den drei übrig gebliebenen Maps gewählt.

Es stehen folgende Maps zur Auswahl:
 de_dust2 (Mapübersicht)
 de_inferno (Mapübersicht)
 de_mirage (Mapübersicht)
 de_cache (Mapübersicht)
 de_cobblestone (Mapübersicht)
 de_overpass (Mapübersicht)
 de_train (Mapübersicht)

Gruppenphase

Gruppe A 

Die Favoriten Luminosity Gaming und Ninjas in Pyjamas setzten sich in Gruppe A durch. Erstgenanntes Team konnte gegen mousesports und die Ninjas in Pyjamas gewinnen.

Das deutsche Team mousesports konnte im Lower-Bracket nach einem 3:12-Rückstand gegen FlipSid3 Tactics auf de_cbble noch aufholen und gewann schließlich in der fünften Verlängerung mit 31:28. Gegen NiP, welche das Turnier mit dem Ersatzspieler Björn „THREAT“ Pers bestritten, verloren die Mäuse jedoch.

Gruppe B 

Den Sieg in Gruppe B erspielte sich Team Liquid. Das US-amerikanische Team erreichte durch einen 16:11-Sieg gegen FaZe Clan auf de_cache und einen Sieg in Verlängerung gegen fnatic auf de_dust2 bei ihrer zweiten Teilnahme erstmals die Playoffs eines Majors.

Fnatic setzte sich im Lowerbracket gegen FaZe Clan, welche zuvor Splyce auf den Heimweg schickten, durch.

Gruppe C 

Das dänische Team Astralis schlug in Gruppe C  Team EnVyUs und Counter Logic Gaming mit einstelligen Ergebnissen.

Titelverteidiger EnVyUs schied als Gruppenletzter gegen das Lineup von Gambit Gaming aus. Gambit verfehlte die Playoffs durch die darauffolgende Niederlage gegen Counter Logic Gaming, welche als Gruppenzweite die Finalrunde erreichten.

Gruppe D 

Natus Vincere traf nach einem 16:9-Erfolg auf de_train gegen Cloud 9 im Spiel um den Gruppensieg auf Virtus.pro, welche zuvor mit einem Kantersieg G2 Esports ins Lowerbracket schickten. Das osteuropäische Team ließ VP nicht ins Spiel kommen und sicherte sich mit einem 16:4-Sieg auf de_cbble den Gruppensieg.

Virtus.pro erreichte nach einem erneuten Sieg gegen G2 Esports im Best-of-Three als Gruppenzweiter die Playoffs.

Finalrunde 

In der Finalrunde setzten sich alle Gruppensieger im Viertelfinale gegen ihre Kontrahenten durch. Im ersten Halbfinale traf Natus Vincere auf Astralis. Das Spiel auf der ersten Map de_inferno verlief sehr ausgeglichen. Entscheidenden Beitrag zum 16:14-Mapgewinn lieferte Ioann „Edward“ Sucharjew mit 32 Kills. Die zweite Map de_dust2 dominierte NaVi über weite Strecken und zog somit mit 2:0 als erstes Team ins Finale ein. Die beiden Karten des zweiten Halbfinales zwischen den amerikanischen Teams Team Liquid und Luminosity Gaming mussten beide in Verlängerung entschieden werden. Sowohl auf der ersten Map de_mirage als auch auf der zweiten Map de_cache erreichte Team Liquid frühzeitig ihren 15. Rundengewinn, welcher ihnen die Verlängerung garantierte. Jedoch gelang den US-Amerikanern auf beiden Maps nicht der entscheidende 16. Rundengewinn. Luminosity Gaming konnte schließlich auf beiden Maps in Verlängerung gewinnen.

Im Vorfeld des Finales veranstaltete MLG ein All-Star-Match. Ein Team mit in europäischen Spielern spielte in einem Showmatch auf de_nuke gegen ein in Amerika ansässiges Team. Die Teams waren aus verschiedenen Mannschaften zusammengesetzt. Das europäische Team spielte mit Nikola „NiKo“ Kovač, Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund, Mikail „Maikelele“ Bill, Håvard „rain“ Nygaard und Kenny „kennyS“ Schrub; das amerikanische Team bestand aus Tarik „TaRiK“ Celik, Mike „shroud“ Grzesiek, Tyler „Skadoodle“ Latham, Oleksandr „s1mple“ Kostyliev und Spencer „Hiko“ Martin. Mit 22:19 in Verlängerung konnte das amerikanische Team das Match für sich entscheiden.

Natus Vincere konnte im Finale auf der ersten Map de_mirage die ersten Runden für sich entscheiden. Vor allem die Leistungen des späteren MVP des Turniers Marcelo „coldz“ David führten zu einem Comeback von LG, welche die erste Map in Verlängerung mit 19:17 gewinnen konnten. Auf der zweiten Wunschmap von Luminosity de_overpass demonstrierten die Brasilianer ihre Überlegenheit auf dieser Karte. Das Team beendete das Spiel nach nur 18 Runden und sicherte sich damit den Sieg im Finale. Luminosity Gaming ist damit der erste Majorgewinner aus Amerika.

Preisgeldverteilung

Weblinks 
 Coverage-Seite von 99damage

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Columbus (Ohio)
E-Sport-Veranstaltung 2016